Yeatman ist der Familienname folgender Personen: 

 Bill Yeatman (1839–1901), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Hoyt Yeatman (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur
 Savin Yeatman-Eiffel (* 1970), französischer Regisseur